Trastevere – rione di Roma
Trastevere – stazione ferroviaria di Roma
Trastevere – film di Fausto Tozzi
Trastevere Calcio – squadra di calcio
 Trastevere – canzone dei Cor Veleno